Аир (или кель аир, таирт, таярт , или аир-тамажек ) — туарегский язык, на котором говорят в Нигере.

На этом языке говорят туареги, живущие на плато Аир в регионе Агадес.

Социолингвистические сведения

Диалекты 
Согласно информации Ethnologue, у языка два диалекта: собственно аир () и танассфаруат (). Однако лингвист Бленч считает эти диалекты отдельными языками.

Лингвистическая характеристика

Фонетика и фонология

Гласные 
Гласные звуки языка аир:

Согласные 
Согласные звуки языка аир:

Примечания 

Языки Нигера
Туарегские языки